Качор Алеса Михайлівна (* 1986) — білоруська акторка.
 Качор Ігор Володимирович (* 1956) — український конструктор, художник-графік, автор реконструкцій.
 Качор Наталія Василівна — викладач Дитячої музичної школи № 3 Черкаської міської ради, заслужений працівник культури України.
 Томаш Качор (* 1989) — польський весляр-каноїст, виступає за збірну Польщі. Переможець Європейських ігор 2019 року.
 Станіслав Батовський-Качор (1866—1946) — польський художник-баталіст, член Спілки художників України.

Див. також 
 Качур
 Качори

Примітки